San Gerónimo oder San Geronimo ist der Name folgender geographischer Objekte:
 San Gerónimo (Santo Domingo), Dominikanische Republik

Argentinien:
 San Gerónimo (Córdoba)
 San Gerónimo (San Luis)
 San Gerónimo (Santiago del Estero)

Bolivien:
 San Gerónimo (Azurduy), Ortschaft im Municipio Azurduy

Mexiko:
 San Gerónimo (Chihuahua)
 San Gerónimo (Baja California), Insel vor Niederkalifornien

Vereinigte Staaten:
 San Geronimo (Kalifornien)
 San Geronimo (New Mexico)
 San Geronimo (Texas)

Siehe auch:
 San Jerónimo